Raise Hell — шведская трэш-метал-группа. Основана в 1996 году в Стокгольме. Вначале группа носила название In Cold Blood и под этим именем было записано первое демо в 1997 году Nailed. После этого они переименовались в Raise Hell и подписали контракт с Nuclear Blast. После выпуска альбома группа отправилась в тур по Европе вместе с Dismember, Children of Bodom, и другими. Их второй альбом, Not Dead Yet, был выпущен в 1999, его продюсером был Андерс Фриден (вокалист In Flames). После этого последовал тур с группой Destruction. Отыграв следующие туры и Wacken Open Air Festival, в 2002 группа вернулась в студию для записи Wicked Is My Game. Гитарист Йонас Нильссон пел на первых трёх альбомах. В 2002 Джимми стал вокалистом группы, и Йонас сконцентрировался на гитаре. Группа подписала контракт с Black Lodge Records в 2004; City of the Damned был выпущен в 2006, в том же году был тур с группами Necrophobic и Origin Blood.

Состав 
Текущий состав
 Йонас Нильссон — гитара, вокал (1996 - 2002)
 Джимми Фьаллендал — вокал (2002-настоящее время)
 Никлас Сьостром — бас
 Свен Ворман — ударные

Бывшие участники
 Торстейн Викберг — гитара
 Иоаким Куло — гитара
 Дэннис Экдал - ударные

Дискография 
 Nailed (демо, 1997)
 Holy Target (Nuclear Blast, 1998)
 Not Dead Yet (Nuclear Blast, 2000)
 Wicked Is My Game (Nuclear Blast, 2002)
 To The Gallows (EP, 2006)
 City of the Damned (Black Lodge/Sound Pollution, 2006)
 Written in Blood (Black Lodge Records, 2015)

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Трэш-метал-группы Швеции
Дэт-метал-группы Швеции